Vittorio Veneto (schip), helikoptermoederschip van de Italiaanse marine
Vittorio Veneto (1940), Italiaans slagschip van de Vittorio Veneto-klasse die tijdens de Tweede Wereldoorlog diende bij de Regia Marina
Vittorio Veneto (stad), stad in de Italiaanse regio Veneto die behoort tot de provincie Treviso